Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Safonow – rosyjski siatkarz
 Boris Safonow – radziecki pilot myśliwski
 Grigorij Safonow – radziecki działacz państwowy
 Michaił Safonow – radziecki działacz partyjny i państwowy.
 Ołeksandr Safonow – ukraiński piłkarz
 Piotr Safonow – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Władimir Safonow – radziecki oraz rosyjski hokeista